

Codici 
 KTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Teller Mission (Stati Uniti)
 kts – codice ISO 639-3 della lingua muyu meridionale

Altro 
 Kts – abbreviazione di Knots, nodi
 KTS – Keirsey Temperament Sorter, questionario psicologico